Akademia Finansów w Warszawie (dawniej Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości) utworzona w 1991 roku przez Fundację Promocji Ubezpieczeń, w styczniu 1992 roku została wpisana do rejestru wyższych uczelni niepaństwowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 2, na czas nieokreślony. Od 2006 roku Uczelnia decyzją MEIN została przekształcona na Akademię Finansów.

AF posiada trzy siedziby, o łącznej powierzchni użytkowej 14 tys. m².
W budynku przy ul. Modlińskiej 51 mieści się rektorat, instytuty uczelni, dziekanaty, największa, na 400 miejsc nowoczesna aula oraz kilkanaście sal wykładowych, pracownie informatyczne, gabinety języków obcych. Ponadto jest tu księgarnia, kiosk z czasopismami, bufet – kawiarnia z letnim ogródkiem, bar serwujący obiady, ogrodzony parking samochodowy na około 150 pojazdów. W budynku przy ul. Karmelickiej 10 znajduje się aula na 150 miejsc, sale wykładowe, biblioteka, czytelnia, a także bufet. W budynku przy ul. Elektronowej 10 znajdują się cztery aule – każda na 250–300 miejsc, hala sportowa, a także Akademicki Związek Sportowy – powstały w WSUiB w październiku 2002 r.

Działalnością dydaktyczno-naukową uczelni kieruje Senat wraz z jego organem – Radą Naukową. Rektorem Uczelni i przewodniczącym Senatu jest prof. nadzw. dr inż. Mirosław Zdanowski. Prorektorem ds. naukowych i badawczych jest prof. nadzw. dr hab. Jan Solarz; prorektorem ds. dydaktycznych i studenckich jest prof. nadzw. dr inż. Barbara Karlikowska.

Wśród pracowników naukowo-dydaktycznych znajdują się m.in. prof. nadzw. dr hab. Jan K. Solarz, prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, prof. zw. dr hab. Aldon Zalewski, prof. dr hab. Tadeusz Iwiński, prof. dr hab. Longin Pastusiak, prof. nadzw. dr Aleksandra Wiktorow.

Akademia Finansów kształci w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Na studiach: licencjackich, inżynierskich i magisterskich na kierunku finanse i bankowość, na studiach licencjackich na kierunkach: stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Szkoła prowadzi także studia podyplomowe. Jako jedna z pięciu uczelni niepaństwowych posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Część majątku uczelni został wystawiony na sprzedaż w ramach przetargu nieograniczonego przez Akademia Finansów i Biznesu Vistula w maju 2010 roku .

Linki zewnętrzne 
 

Uczelnie w Warszawie